Бекулешти има више значења:

 Бекулешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бекулешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији